Флаг муниципального образования Гусь-Хруста́льный район (муниципальный район) Владимирской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 апреля 2012 года и 2 июля 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7767.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур герба района, выполненных зелёным, белым и серым цветом».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле серебряная фигура в виде хрустального бокала, завершающегося возникающим гусем с воздетым крылом, и сопровождённая по краям выходящими зелёными елями, тонко окаймлёнными серебром».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные, экономические и природные особенности Гусь-Хрустального района.

Современный район является самым обширным во Владимирской области и считается одним из динамично развивающихся муниципальных образований области. Богатое делами прошлое стало залогом достойного настоящего.

Основой экономического развития района стала постройка в середине XVIII века хрустальной фабрики орловским купцом Акимом Мальцовым. За прошедшие два с половиной века, благодаря упорной работе мастеров стекольщиков, Гусевская земля стала по праву считаться центром российского стеклоделия, об этом символически говорит изображение на флаге символической фигуры, объединившей в своих очертаниях образ гордой птицы — гуся и утонченного хрустального бокала. Соединённый образ гуся и бокала указывает на название района Гусь-Хрустальный, делая композицию флага гласной. Особая форма елей дополняет символику стекольной промышленности района.

— Ели символизируют природное богатство и красоту района, три четверти территории которого занимают леса и развитую лесную промышленность.

— Филигранная форма елей образно указывает на особое отношение жителей района к своему краю: лесная промышленность района — это не только переработка древесины, но также целый комплекс мер по охране, уходу и восстановлению лесов. Большую работу в этом направлении проводит национальный парк «Мещера».

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ силы, мужества, красоты, труда, праздника.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости

См. также

Примечания 

Флаги с изображением гуся
Флаги с изображением ели